Price-Gletscher steht für:
 Price-Gletscher (Südgeorgien) auf der subantarktischen Insel Südgeorgien
 Price-Gletscher (Mount Shuksan) im North-Cascades-Nationalpark im US-Bundesstaat Washington